Meek ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Stewart Meek (1871–1943), britischer Naturforscher und zoologischer Sammler von Vögelbälgen und Insekten
 Barbara Meek († 2015), US-amerikanische Schauspielerin
 Carrie P. Meek (1926–2021), US-amerikanische Politikerin
 Chantal Meek (* 1978), australische Flachwasserkanutin
 Charles Kingsley Meek (1885–1965), britischer Anthropologe
 Donald Meek (1878–1946), schottischer, später US-amerikanischer Schauspieler
 Fielding Bradford Meek (1817–1876), US-amerikanischer Geologe und Paläontologe
 Gary Meek (* 1961), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Jah Meek (* 1971), jamaikanischer Reggae-Sänger
 Jeffrey Meek (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler
 Joe Meek (Robert George Meek, 1929–1967), Musikproduzent, Songwriter und Inhaber einer Plattenfirma
 Kendrick Meek (* 1966), US-amerikanischer Politiker
 Patrick Meek (* 1985), US-amerikanischer Eisschnellläufer
 Paul Meek (* 1959), britischer Esoterik-Autor
 Ronald L. Meek (1917–1978), neuseeländischer Ökonom
 S. P. Meek (1894–1972), US-amerikanischer Schriftsteller
 Seth Eugene Meek (1859–1914), US-amerikanischer Ichthyologe (Fischkundler)

Sonstiges:
 Meek-Kanal, Meerenge im Wilhelm-Archipel, Antarktis

MEEK steht als Abkürzung für:
 Functional Multilingual Extensions to European Keyboard Layouts, Arbeitsgruppe für Tastaturbelegungen des Europäischen Komitees für Normung 

MEEK